La formula molecolare CH5N3O4 può indicare:
 Nitrourea
 Urea nitrato

Formule molecolari